Натуральне число 103
 103 рік до нашої ери
 103 рік нашої ери
 типовий проект школи № 103